Valdecaballeros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdecaballeros (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Valdecaballeros (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar